

Алмена — місто, штат Канзас
 Алмена — місто, штат Вісконсин
 Алмена — селище, штат Вісконсин